Simona Halep vann sin första Italian Open-titel efter att regerande mästaren Karolína Plíšková avbrutit finalen vid resultatet 6–0, 2–1.

Seedning
De åtta högst seedade började spela i den andra omgången. 

 Simona Halep (Mästare) 
 Karolína Plíšková (Final, avbröt)
 Sofia Kenin (Andra omgången)
 Elina Svitolina (Kvartsfinal)
 Kiki Bertens (Andra omgången)
 Belinda Bencic (Andra omgången)
 Johanna Konta (Tredje omgången)
 Petra Martić (Andra omgången)
 Garbiñe Muguruza (Semifinal)
 Jelena Rybakina (Tredje omgången)
 Elise Mertens (Kvartsfinal)
 Markéta Vondroušová (Semifinal)
 Alison Riske (Första omgången)
 Anett Kontaveit (Andra omgången)
 Angelique Kerber (Första omgången)
 Donna Vekić (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Kvalturnering

Seedning

  Bernarda Pera (Flyttad till huvudturneringen)
  Anna Blinkova (Kvalificerad)
  Lauren Davis (Första kvalomgången)
  Arantxa Rus (Kvalificerad)
  Zarina Diyas (Första kvalomgången)
  Daria Kasatkina (Kvalificerad)
  Irina-Camelia Begu (Kvalificerad)
  Christina McHale (Första kvalomgången)
  Nao Hibino (Första kvalomgången)
  Misaki Doi (Kvalificerad)
  Patricia Maria Țig (Drog sig ur då hon istället tävlade i İstanbul Cup)
  Danka Kovinić (Kvalificerad)
  Tímea Babos (Kvalificeringsmatch)
  Aliona Bolsova (Kvalificerad)
  Leylah Annie Fernandez (Första kvalomgången)
  Anna-Lena Friedsam (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade

  Misaki Doi 
  Anna Blinkova 
  Kaja Juvan
  Arantxa Rus
  Aliona Bolsova
  Daria Kasatkina 
  Irina-Camelia Begu
  Danka Kovinić

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Italian Open 2020 – Damsingel
Damsingel